Le Bourg (Lot)
ook:
 Le Bourg-d'Hem, Creuse
 Le Bourg-d'Iré, Maine-et-Loire
 Le Bourg-d'Oisans, Isère
 Le Bourg-Dun, Seine-Maritime
 Le Bourg-Saint-Léonard, Orne

 Le Vieux-Bourg, Côtes-d'Armor

 Chaumont-le-Bourg, Puy-de-Dôme
 Fontaine-le-Bourg, Seine-Maritime
 Granges-le-Bourg, Haute-Saône
 Hornoy-le-Bourg, Somme
 Lurcy-le-Bourg, Nièvre
 Noroy-le-Bourg, Haute-Saône
 Saint-Bonnet-le-Bourg, Puy-de-Dôme

gemeenten met de naam Bourg (doorverwijspagina)